Moriwaki bezeichnet:
  einen japanischen Hersteller von Hochleistungsteilen für Motorräder und Automobile, siehe Moriwaki Engineering

Moriwaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōta Moriwaki (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Shogo Moriwaki, japanischer Motorradrennfahrer
 Yasuhiko Moriwaki (* 1952), japanischer Judoka
 Yoshite Moriwaki (* 1954), japanischer Ringer